Петр Стойнев Петров или Петр Симеонов Петров ( или , 2 февраля 1919, София — 3 мая 2005, там же) — болгарский шахматист и шахматный журналист. Выступал в официальных соревнованиях с 1940 по 1951 гг. Чемпион Болгарии 1946 года. В составе сборной Болгарии участник Балканиады и международных матчей.

Долгие годы работал шахматным обозревателем на радиостанции «Радио София».

Спортивные результаты

Книга 
 Борете се за центъра, 1967 г.

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 2 февраля
Родившиеся в 1919 году
Родившиеся в Софии
Умершие 3 мая
Умершие в 2005 году
Умершие в Софии
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Болгарии
Шахматисты XX века
Шахматные журналисты